Llista de masies i altres construccions relacionades del sud del Segrià (municipis d'Aitona, Alcanó, Almatret, la Granja d'Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs i Torrebesses) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Segrià
 Llista de rellotges de sol del Segrià

 Sud
Segria Sud